Chloe hace referencia a varios artículos:

 Chloe (nombre)

Personas
Chloe y sus variantes Chloé y Chloë, son nombres propios femeninos.

Además
Chloé, casa de modas francesa fundada en 1952.
Chloe (película) (conocida como Una propuesta atrevida o El precio de la traición) es una obra de 2009 de Atom Egoyan.

Nombres femeninos